Валерий Васильевич Якушев (23 февраля 1941 года, Нижний Тагил, Свердловская область) — депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Член фракции «Единая Россия».

Биография 
Родился 23 февраля 1941 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.

В 1972 году окончил Украинский заочный индустриальный техникум Министерства чёрной металлургии УССР.

С 1959 года по 2011 год работал подручным сталевара, сталеваром в мартеновском цехе Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.

С 4 декабря 2011 года избран по региональному списку от Свердловской области. Член комитета по регламенту и организации работы Государственной думы.

Звания и награды 
Почётный металлург, заслуженный работник Уралвагонзавода.

Примечания 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Члены «Единой России»
Персоналии:Уралвагонзавод